Wilhelm Martens (1842-1910) – architetto tedesco
 Wilhelm Martens (1929-2008) – politico tedesco